AIK slutade säsongen 1987 på en niondeplats i Allsvenskan och gick därmed inte vidare till slutspel dit endast de fyra bästa gick. Däremot gick det bättre för AIK i cupspel. AIK vann sin grupp i Tipscupen och gick därmed vidare till UEFA-cupen, där AIK dock åkte ut direkt mot ett tjeckoslovakiskt lag. AIK blev dessutom svenska mästare i inomhusfotboll detta år, genom att under försäsongen segra i Hallsvenskan. I AIK:s enda match i Svenska cupen denna säsong blev det seger mot Djurgårdens IF med 3-0.

Tabell

Allsvenskan

Tipscupen

Matcher
De mål AIK har gjort står alltid först, oavsett om matchen har spelats hemma eller borta. Alla matcher spelades 1987.

Teckenförklaringar:
 A = Allsvenskan
 SC = Svenska Cupen
 TC = Tipscupen
 UC = UEFA-cupen

Källor

Fotboll i Sverige 1987
1987
Fotbollssäsongen 1987 efter lag